Smile from the Streets You Hold — второй сольный альбом Джона Фрушанте. Альбом объединил в себе песни с различных периодов, в основном включающий дополнительные треки, не вошедшие в дебютный альбом Фрушанте Niandra Lades and Usually Just a T-Shirt (1994) — треки записанные примерно в 1996 году и «A Fall Thru the Ground» — в 1988 году.

Запись 
Много песен из Smile from the Streets You Hold были записаны, когда Фрущанте был ещё с Chili Peppers и одновременно с того самого периода как вышел его предыдущий сольный альбом, Niandra Lades and Usually Just a T-Shirt.

В интервью 1997 года с , Фрушанте утверждал, что активно поддерживал связь с духовным миром во время записи альбома:

Актёр Ривер Феникс, хороший друг Фрушанте и других участников Chili Peppers, работал над песнями «Height Down» (оригинальное название «Soul Removal»), и «Well I’ve Been» (оригинальное название «Bought Her Soul»). Обе песни, как предполагалось, были выпущены на Niandra Lades and Usually Just a T-Shirt, но по просьбе семьи Финикса выпущены после его смерти.
«More», «I Can’t See Until I See Your Eyes», и «Estress» были записаны на кассете на бумбокс в 1996. Слабое здоровье Фрушанте сказалось на его голосе.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Джона Фрушанте